Dies ist eine Liste der Städte in Kuba.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Kuba ist Havanna mit einer Einwohnerzahl von 2.581.619 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 30.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 11. September 1981 und von 1991, eine Schätzung des Nationalen Amtes für Statistik (ONE) in Kuba für den 31. Dezember 2005 und eine Berechnung für 2011 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Isla de la Juventud ist eine Sonderverwaltungszone und gehört keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – dem geografischen Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Kubas
 Darstellung als Grafik

 
Kuba